Gabinet Johna Quincy Adamsa  – został powołany i zaprzysiężony w 1825.

Skład 

Gabinet Stanów Zjednoczonych